Rutherford (eenheid), een verouderde eenheid van radioactiviteit

Plaatsen met de naam Rutherford 
Rutherford (Californië)
Rutherford (New Jersey)
Rutherford (Pennsylvania)
Rutherford (Ohio)
Rutherford (Tennessee)

Personen met de achternaam Rutherford 
Ann Rutherford, een Canadees Amerikaans actrice
Ernest Rutherford, een Nieuw-Zeelandse natuurkundige
Margaret Rutherford, een Britse toneel- en filmactrice
Mike Rutherford, een Britse musicus
Daniel Rutherford, Schots scheikundige en natuurkundige
Joseph Franklin Rutherford, tweede president van het Wachttorengenootschap en leider van Jehova's getuigen
Zara Rutherford, jongste vrouwelijke piloot die solo rond de wereld vloog (Belgisch-Brits)